Сельское поселение Разинское — упразднённое сельское поселение в составе Харовского района Вологодской области. 

Административный центр — деревня Гора.

География 
Расположено на севере района. Граничит:
 на западе с Шапшинским сельским поселением,
 на юге с Кубинским, Харовским и Ильинским сельскими поселениями,
 на востоке со Слободским сельским поселением,
 на севере с Кадниковским сельским поселением Вожегодского района.

По территории протекают реки Сить, Каменка, Еремица, Пухменьга, Трошевка, Пундуга. В юго-восточной части расположено Катромское озеро. С юга на север проходит железная дорога (участок Харовск — Вожега), в посёлке Пундуга расположена одноимённая станция.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку, в Харовский район, в частности, входили
 Разинский сельсовет: 42 населённых пункта, центр — деревня Гора (ОКАТО 19 252 828),
 Шевницкий сельсовет: 23 населённых пункта, центр — село Никулинское (ОКАТО 19 252 848).

В 2001 году были упразднены деревни Абрамово, Пановская, Рогоуша Разинского сельсовета.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

8 апреля 2009 года Разинский и Шевницкий сельсоветы были объединены в сельское поселение Разинское с центром в деревне Гора.

Законом Вологодской области от 28 апреля 2015 года № 3634-ОЗ, сельские поселения Кубенское и Разинское преобразованы, путём объединения, в сельское поселение Кубенское с административным центром в деревне Сорожино.

Экономика 
в сельском поселении работают 2 пилорамы, колхоз «Север» (основная деятельность — производство молока), магазины. В деревне Гора работает АТС на 80 номеров, в посёлке Пундуга — почтовое отделение. Жители ведут личное подсобное хозяйство.

Действуют Пундужская средняя общеобразовательная школа, Разинский ФАП, дом культуры, филиалы библиотеки .

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входило 62 населённых пункта, в том числе
60 деревень,
1 посёлок,
1 село.

Упразднённые населённые пункты:

Примечания

Ссылки 
 Разинское сельское поселение на сайте администрации Харовского района

Упразднённые муниципальные образования Харовского района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году